Kompleks startowy nr 1 w rosyjskim kosmodromie Bajkonur
 Kompleks startowy nr 1 w amerykańskim centrum lotów kosmicznych im. JFK